Küchenhof steht für:
 einen an ein Schloss angrenzenden Freihof des herrschaftlichen Küchenmeisters
 einen an eine Küche angrenzenden Hof
 Küchenhof (Altenberg), ehemaliger Wirtschaftshof der Abtei Altenberg in Odenthal (NRW)

Küchenhof ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Küchenhof, Bürgermeisterin von Schenefeld, Mitglied der 16. Bundesversammlung 2017

Siehe auch:
 Küchenhoff